Příjmení Lipták nosí více různých osobností:

 Jiří Lipták (* 1982) – český sportovec, brokový střelec
 Jozef Lipták – slovenský fyzik, horolezec a vysokoškolský pedagog
 Júlia Liptáková (* 1984) – slovenská modelka
 Juraj Lipták – slovenský herec
 Klára Liptáková (* 1970) – česká ekonomka a politička
 Ľubomír Lipták – slovenský historik a vědecký publicista
 Matěj Lipták – slovenský tenisový trenér
 Martin Lipták – slovenský házenkářský trenér
 Ondrej Lipták – slovenský hokejista
 Roman Lipták – poradce prezidenta Zemana
 Tomáš Lipták – český jazykovědec-slavista
 Zsuzsanna Lipták – slovenská vědkyně v oboru informační vědy působící v Německu
 Zoltán Lipták – maďarský sportovec fotbalista 
 Zora Liptáková – slovenská muzeoložka a etnografka

jiný význam
 Bohuš Lipták byl pseudonym, který používal slovenský veřejný činitel Teofil Bohumír Vozárik
 Posel z Liptákova –  divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana
 Stopa vede do Liptákova – fiktivní dokument o prvenství kinematografu Járy Cimrmana před bratry Lumiérovými
 Liptákov –  smyšlená obec spojená se jménem fiktivního českého génia Járy Cimrmana
 Liptako –  historický region Západní Afriky, dnes spadá pod stát Burkina Faso

podobné články
 Lupták
 Ľupták

Slovenská příjmení
Maďarská příjmení
Česká příjmení